Iwamurata (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Nagano: Iwamurata (Nagano) (heute: Saku (Nagano))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Iwamurata (Han)